

Марушевець — село в гміні Боркі Радинського повіту Люблінського воєводства

Марушевець – населений пункт і громада в Вараждинській жупанії